Ptychodus — род вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Ptychodontidae отряда гибодонтообразных. Жили в меловом периоде, особенно были распространены в верхнем мелу.

Описание 

Птиходусы были морскими донными рыбами, внешне похожими на представителей отряда воббегонгообразных. В основном обитали в морях Северного полушария, где были самыми крупными рыбами. Наиболее крупные виды — Ptychodus mortoni и Ptychodus rugosus. Первый достигал в длину 10 метров, второй — 14,5 метров, что делало их самыми крупными рыбами мелового периода.

Так как Ptychodus принадлежат к хрящевым рыбам, в ископаемом состоянии от них обычно сохраняются только зубы. Это типичные дробящие зубы: тупые, плоские и широкие, их жевательная поверхность покрыта рёбрами. Такие зубы характерны для животных, питающихся твёрдой пищей (моллюсками и другими животными, защищёнными раковиной или панцирем).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2019 года в род включают 26 вымерших видов:

Примечания

Ссылки 
 BBC page on Ptychodus mortoni: «Giant predatory shark fossil unearthed in Kansas».
 Niedźwiedzki R. 2010. Gigant z morza kredowego. Wiedza i Życie nr 4: 14.

Гибодонтообразные
Рыбы мелового периода